

Miejscowości w Polsce 

 Bobrówko – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Bobrówko – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym
 Bobrówko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki

Kolej w Polsce 
 Bobrówko – zlikwidowany przystanek kolejowy a dawniej stacja kolejowa w Bobrówku, w województwie lubuskim